Роковец () — польский дворянский герб.

Описание 
В лазоревом поле колесо Фортуны чёрного цвета, о шести спицах, с желтыми на ободе и на ступице украшениями.  Над ним пятиугольная серебряная звезда, . У горы
золотая корона, над которой .

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: два серых  орлиных крыла, между которыми русская литера Р. Герб Якубовских внесен в Часть 2 Сборника дипломных гербов Польского Дворянства, не внесенных в Общий Гербовник.

Герб используют 

Сальвиан Якубовский, г. Роковец, варшавский банкир, 10.02.1836 жалован дипломом на потомственное дворянское достоинство Царства Польского.

Литература 

 Juliusz Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich. Warszawa 1897
 
 
Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением пятиконечных звёзд
Гербы с изображением колеса
Гербы с нашлемниками в виде орлиных крыльев